Prosetín ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Prosetín, Gemeinde im Okres Chrudim; siehe Prosetín u Hlinska
Prosetín, Gemeinde im Okres Žďár nad Sázavou; siehe Prosetín u Bystřice nad Pernštejnem
Prosetín, Ortsteil von Dobkovice, Okres Děčín